Holländskan kan syfta på:

 Holländskan (Sundbyberg) – ingick i Rinkeby kvarnar och brann ner 1989.
 Holländskan (Södermalm) – fanns i Stockholm och revs 1894.

Se även
Holländare (väderkvarn)